João Plata est un footballeur international équatorien né le  à Guayaquil. Il joue au poste d'attaquant au Deportivo Toluca.

Biographie

En club 

Le , il est transféré au Real Salt Lake contre un choix de  pour la MLS SuperDraft 2015.

En équipe nationale

Statistiques

Palmarès 
  LDU Quito
 Champion d'Équateur en 2010
  Toronto FC
 Vainqueur du Championnat canadien en 2011 et 2012

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international équatorien
Joueur de la LDU Quito
Joueur du Toronto FC
Joueur du Real Salt Lake
Joueur du Deportivo Toluca
Joueur désigné de la MLS
Naissance à Guayaquil
Naissance en mars 1992